Os Goiás foram um grupo indígena que teria habitado a cabeceira do rio Vermelho, no estado brasileiro de Goiás.
Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)